Wallen steht für:

 eine Gemeinde im Kreis Dithmarschen in Schleswig-Holstein, siehe Wallen (Dithmarschen)
 einen Ortsteil der Kreisstadt Meschede in Nordrhein-Westfalen, siehe Wallen (Meschede)
 einen Ortsteil der Gemeinde Alfhausen im Landkreis Osnabrück in Niedersachsen
 einen Ortsteil der Gemeinde Dattenberg im Landkreis Neuwied in Rheinland-Pfalz
 Wallen, Gut im Kreis Allenstein, Ostpreußen, nach 1945: Wały (Purda), untergegangener Ort in der Gmina Purda, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Wallen, Dorf im Kreis Ortelsburg, Ostpreußen, seit 1945: Wały (Szczytno) im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Wallen, bis 1940 Vahl, deutscher Name der Gemeinde Vahl-lès-Bénestroff im Département Moselle, Frankreich
 Sieden (Kochen)

Wallen bzw. Wallén ist der Familienname folgender Personen:
 Wallen (Musikerin) (* 1978), Musikerin aus Frankreich
 Angelica Wallén (* 1986), schwedische Handballspielerin
 Byron Wallen (* 1969), britischer Jazztrompeter
 David Wallen (* 1983), deutscher American-Football-Spieler
 Hans Wallén (* 1961), schwedischer Segler
 Lena Hjelm-Wallén (* 1943), schwedische Politikerin (Socialdemokraterna)
 Martti Wallén (* 1948), schwedischer Opernsänger (Bass)
 Morgan Wallen (* 1993), US-amerikanischer Country-Sänger und Songschreiber
 Sussie Juhlin-Wallén (* 1976), schwedische Kostümbildnerin
 Ville Wallén (* 1976), finnischer Fußballtorhüter

Siehe auch:
 Walln
 Vallen
 Walen